Aldo Monsellato – ex calciatore italiano
 Amleto Monsellato – politico italiano